Mysłów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Mysłów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Mysłów, un village de la voïvodie de Lublin ;
 Mysłów, un village de la voïvodie de Silésie.